Mont-Albert är ett berg i Kanada.   Det ligger i regionen Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Toppen på Mont-Albert är  meter över havet.

Terrängen runt Mont-Albert är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Monts Chic-Chocs,  meter över havet,  km öster om Mont-Albert. Trakten runt Mont-Albert är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Mont-Albert växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Québec
Berg i Kanada 1000 meter över havet eller högre

ceb:Mont-Albert